Davisov pokal 1967 je bil šestinpetdeseti teniški turnir Davisov pokal.

Izidi

Ameriški del

Severna in Centralna Amerika

Južna Amerika

Finale

Vzhodni del

Cona A

Cona B

Finale

Evropski del

Cona A

Finale

Cona B

Finale

Mednarodni del

Prvi krog

Finale

Challenge

1967 v športu
1967